Dimetilnortestosteron se može odnositi na:

 Dimetanadrolon (7α,11β-dimetil-19-nortestosteron)
 Dimetiltrienolon (7α,17α-dimetil-19-nor-δ9,11-testosteron)
 Miboleron (7α,17α-dimetil-19-nortestosteron)

Vidi još 
 Metilnortestosteron